Kærester er flertal af kæreste. Det kan også henvise til:
 Kærester (film fra 1988) – amerikansk film fra 1988 instrueret af Donald Petrie
 Kærester (film fra 2005) – amerikansk film fra 2005 instrueret af Ben Younger (originaltitel: Prime)
 Kærester (film fra 2016) – dansk film fra 2016 instrueret af Niels Holstein Kaa